Dollacker ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dollacker (1862–1944), bayerischer Heimatforscher
 Josef Dollacker (1858–1937), bayerischer Major und Geschichtsforscher